Fetish () — японська драматична дзьосей-манґа, намальована манґакою Фуджівара Каору, про таємні бажання людської свідомості. Збірник з 5-ти окремих не пов'язаних історій.

Сюжет 
Неймовірно красива і тонка манга, що оповідає про таємні бажання людської свідомості. Страх, красу, потворність, вічне життя, задоволення — усе перемішалося в цьому Світі… П'ять історій, які не пов'язані між собою, малюють неймовірну картину почуттів та емоцій.

Читач дізнається, наскільки часом небезпечно садити в свою машину вагітну жінку, наскільки божевільними можуть бути звичайні фотографи та наскільки жахливий може бути батько, люблячий ляльку більше рідної дочки…

Див. також 
 Franken Fran
 Stroke Material
 Банья
 Руйнівник

Посилання 
 Fetish . MyAnimeList. 

Аніме та манґа для жінок
Манґа на психологічну тематику
Фуджівара Каору